Ji'an (Jiangxi), een stad in de Chinese provincie Jiangxi
 Ji'an (Jilin), een stad in de Chinese provincie Jilin